Cullen puede referirse a:

 Cullen (Escocia)
 Cullen (Luisiana), Estados Unidos
 Cullen (plantae)